Černá louka má tyto významy:

 Černá louka (výstaviště) – ostravské výstaviště
 Černá louka (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Jičín
 Černá louka (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Teplice